Wakashio peut désigner :
 le , un vraquier japonais ;
 le , sous-marin d'attaque de la force maritime d'autodéfense japonaise ;
 le Wakashio, un train express japonais.